Роберт I (920/925  — бл. 974/981) — граф Ломме (Намюра) в 946—974/981 роках. Засновник Намюрського дому.

Походження достеменно невідоме. Згідно «Vita Gerardi Abbatis Broniense» був якимось родичем Беренгера, графа Ломме. Припускають, що він міг бути сином чи онуком (від шлюбу доньки Беренгера).

Вперше з'являється в історичних джерелах в акті, датованому 2 червня 946 року. Ймовірно був одружений на Луїтгарді, доньці Адальберта, графа Меца. Напочатку 950-х років заснував та зміцнив замок Намюр на скелястому виступі в місці злиття річок Самбр і Маас. Сюди переніс свою резиденцію.

Він регулярно згадується у різних актах до 974 року. У період між 958 та 963 роками Роберт I брав участь у заколоті лотаринзької знаті на чолі з Іммоненом, сеньйором Шевремона, проти герцога Бруно через те, що останній наказав зруйнувати Намюрський замок, який Роберт звів без дозволу герцога.

Помер Роберт I до 981 року, коли владу перебрав його син Альберт I.

Примітки

Джерела 
 H. Pirenne. Robert Ier de Namur // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1907. — Vol. 19. — P. 479—480.
 Stasser Thierry. L'Épouse de Robert Ier de Namur: essai d'identification // Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval. — Oxford: Prosopographica et genealogica, 2000. — P. 113—115. — ISBN 1-900934-01-9.
Графи Намюра
Намюрський дім